— французский монах-агиограф из парижского аббатства Сен-Жермен-де-Пре.
 Эмуан из Флёри (ок. 950—1008) — французский монах аббатства Флёри, хроникёр и поэт, автор «Истории франков».

См. также 
 Эймон